Сухонос — водоплавающая птица семейства утиных.
 Сухонос, Владимир Трофимович (род. 1926) — машинист крана, Герой Социалистического Труда.